Peggy steht für:

 Peggy (Vorname), weiblicher Vorname
 Peggy (Texas), Ort im Atascosa County
 Kurzform von JPEGMAFIA (* 1989), US-amerikanischer Rapper und Musikproduzent
 einen Motorroller der Victoria-Werke, siehe Victoria-Werke#Nach_der_Befreiung_vom Nationalsozialismus
 Verliebt, verlobt, verheiratet, US-amerikanischer Film von Frederick de Cordova aus dem Jahr 1950 (Originaltitel)